Gabler peut faire référence à :

 Hedda Gabler, une pièce de théâtre norvégienne d'Henrik Ibsen,
 Joseph Gabler (1700-1771), un facteur d'orgues allemand,
 Julius Gabler (1908-1964), chef de la Gestapo de Dębica, en Pologne,
 Kyle Gabler, fondateur de l'entreprise de jeu vidéo 2D Boy.